Richard Hunt peut désigner :
 Richard Morris Hunt (1827-1895), architecte ;
  (1933-), un des fondateurs de  et d’ ;
 Richard Hunt (1935-), un sculpteur américain ;
 Richard Hunt (1937-2009), un mathématicien américain ;
  (1951-), un sculpteur canadien ;
 Richard Hunt (1951-1992), un acteur et réalisateur américain.